Gigante steht für:

 Gigante (Film), uruguayischer Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Gigante (Kolumbien), Gemeinde im Departamento de Huila in Kolumbien

Gigante ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Gigante (1731–1787), italienischer Architekt
 Elio Gigante (1907–1995), italienischer Theaterleiter
 Gaetano Gigante (1770–1840), italienischer Maler und Kupferstecher
 Giacinto Gigante (1806–1876), italienischer Maler, Zeichner und Graphiker
 Giovanni Gigante (1843–1908), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Lecce
 Laura Gigante (* 1986), italienische Schauspielerin
 Luigi Gigante (1932–2016), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marcello Gigante (1923–2001), italienischer Altphilologe
 Mario Gigante (Offizier) (1898–1943), italienischer Offizier
 Mario Gigante (* 1923), US-amerikanischer Mafioso
 Michael Gigante (* 1969), US-amerikanischer Musikproduzent
 Riccardo Gigante (1881–1945), italienischer Politiker, Journalist und Unternehmer
 Sarah Gigante (* 2000), australische Radrennfahrerin
 Vincent Gigante (1928–2005), US-amerikanischer Mafioso
 Vincenzo Gigante (1901–1944), italienischer Partisan

Siehe auch:
 Gigant
 El Gigante